Евге́ний Павло́вский:
 Павловский, Евгений Владимирович (1901—1989) — советский учёный геолог, профессор.
 Павловский, Евгений Никанорович (1884—1965) — советский учёный паразитолог и эпидемиолог, генерал-лейтенант медицинской службы. 
 Павловский, Евгений Семёнович (1923—2015) — советский и российский учёный в области агролесомелиорации, академик РАН (2013).